Евгений Иванович Столица (8 января 1870, с. Будеи, ныне Кодымского района Одесской области — 26 августа 1929, Москва) — российский художник, академик.

Биография 
Родился в семье лесничего. Первоначальное художественное образование получил в одесском реальном училище (1888) у Г. А. Ладыженского. Жил в Петербурге.
 С 1888 посещал занятия в ИАХ, сначала в качестве вольнослушателя, с 1890 — постоянного ученика у М. К. Клодта.
 В 1891 был награждён малой серебряной медалью.
 В 1893 — малой и большой серебряными медалями.
 В 1893 за картину «Деревенская идиллия» получил звание классного художника второй степени.
 В 1893 за картину «Спуск к морю» был удостоен денежной премии Общества поощрения художеств.
 В 1894—1897 состоял стипендиатом Высшего художественного училища живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ в мастерской А. И. Куинджи.
 В 1896 году известный собиратель произведений русского искусства П. М. Третьяков приобрел для своей галереи с выставки учеников Академии художеств картину Е. И. Столицы «На реке Рось близ могилы Шевченко». В этом же году Общество поощрения художеств присудило ему премию за успехи в живописи.
 В 1897 за картины «На берегу», «Ночной покой», «В саду» получил звание художника.
 С 1892 участвовал в выставках Товарищества южнорусских художников и Весенних выставках в залах ИАХ.
 В 1890-х — 1900-х много путешествовал по Волге, Днепру, Каспийскому и Чёрному морям.
 В 1896 вместе с художником К. Х. Вроблевским совершил поездку на Крайний Север; участвовал в плавании ледокола «Ермак» под руководством адмирала С. О. Макарова, посетил Швецию, Норвегию, Англию.
 В 1898 вместе с другими учениками Куинджи совершил поездку в Германию, Францию и Австрию, организованную Куинджи.
 В 1899 вновь побывал в Англии, откуда на ледоколе «Ермак» совершил ещё две полярные экспедиции.
 В 1904 был откомандирован в штаб адмирала Макарова в Порт-Артур, работал над серией батальных картин.
Представлял свои работы на Всемирной выставке в Париже (1900). Был членом и экспонентом Мюнхенского Сецессиона (с 1905).
 В 1905 за картину «Зима» получил бронзовую медаль на Международной художественной выставке в Льеже.
 В 1906 награждён золотой медалью на Международной художественной выставке в Мюнхене.
 В 1908 стал одним из основателей  Общества художников имени А. И. Куинджи, неоднократно удостаивался премиями на его конкурсах.
 В 1909 стал академиком.
 В 1916—1922 жил в Ананьеве Херсонской губернии, в 1922—1924 — в Сергиевом Посаде (работал хранителем музея Троице-Сергиевой лавры, занимался реставрацией икон), с 1924 жил и работал в Москве. Являлся членом объединений АХРР (с 1922), «Клич» (с 1924).
В память о нём были организованы выставки его произведений в Москве (1963), Одессе (1976).
Его работы находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Самарском областном художественном музее, Одесском художественном музее, 61 работа в Череповецком музейном объединении, 1 работа в Пензе, 1 работа в Государстваенном Художественном музее в Ханты-Мансийске.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Галерея

Примечания

Литература 
 Куинджи и его ученики, Л., 1973

Ссылки 
 Работы художника из частных собраний
 Осень, 1905 Столица Евгений Иванович 

Художники Российской империи
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Академики Императорской Академии художеств
Художники-пейзажисты Российской империи
Художники-пейзажисты СССР